Cytherois är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av G. W. Müller 1884. Cytherois ingår i familjen Paradoxostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Cytherois